La finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1970-1971 est la  de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, organisée par l'UEFA. Ce match de football a lieu le  pour le match aller, et le  pour le match d'appui, tous deux au stade Karaïskaki du Le Pirée, en Grèce.

Elle oppose l'équipe anglaise de Chelsea FC aux Espagnols du Real Madrid. Le match se termine par une victoire des Londoniens sur le score final de 3 buts à 2, à la suite d'un match nul 1-1 à l'aller et une victoire 2-1 lors du match d'appui, ce qui constitue leur premier sacre dans la compétition ainsi que leur premier titre européen.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Finale

Match d'appui

Voir aussi 
 Finale de la Coupe des clubs champions européens 1970-1971
 Finale de la Coupe des villes de foires 1970-1971

Notes et références

Lien externe 
 European Competitions - Cup Winners' Cup 1970-71

1970-1971
Compétition de football en Grèce
Événement sportif à Athènes
Face-à-face du Chelsea FC
Face-à-face du Real Madrid
Football en 1971
1971 en Grèce
Sport en mai 1971